María Rodríguez peut désigner :
 María Dolores Rodríguez Sopeña (1848-1918), religieuse espagnole, sainte ;
 Maria-Rosa Rodriguez (1942-), actrice et chanteuse équatorienne et française ;
 María Rosario Rodríguez Rueda (1966-), femme politique espagnole ;
 María Rodríguez, dite La Mala Rodríguez (1979-), rappeuse espagnole ;
 María Valverde Rodríguez, nom complet de María Valverde (1987-), actrice espagnole.
Maria Rodrigez de BIVAR, épouse de Raymond Béranger III de Barcelonne

Voir aussi